Joey Haddad (né le  à Sydney, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2009-2010. Il évolue avec les Cardiff Devils dans l'EIHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||48 ||3 ||12 ||15 ||73 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||68 ||9 ||12 ||21 ||78 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||70 ||31 ||31 ||62 ||103 ||11 ||7 ||5 ||12 ||12 
|-
|2008-2009 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||50 ||30 ||25 ||55 ||91 ||11 ||8 ||4 ||12 ||32
|-
|2009-2010 || Nailers de Wheeling || ECHL ||34 ||7 ||13 ||20 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||29 ||1 ||5 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Nailers de Wheeling || ECHL ||50 ||21 ||22 ||43 ||93 ||17 ||7 ||7 ||14 ||38
|-
|2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||16 ||1 ||3 ||4 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||43 ||17 ||18 ||35 ||94 ||4 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||11 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||44 ||19 ||14 ||33 ||80 ||10 ||4 ||1 ||5 ||22
|-
|2013-2014 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||61 ||18 ||24 ||42 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Cardiff Devils || EIHL ||52 ||22 ||28 ||50 ||78 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2015-2016 || Cardiff Devils || EIHL ||50 ||10 ||20 ||30 ||103 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2016-2017 || Cardiff Devils || EIHL ||52 ||19 ||21 ||40 ||57 ||4 ||4 ||2 ||6 ||0
|-
|2017-2018 || Cardiff Devils || EIHL ||45 ||14 ||23 ||37 ||61 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2018-2019 || Cardiff Devils || EIHL || 44 || 14 || 18 || 32 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Cardiff Devils || EIHL || 46 || 29 || 28 || 57 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Swamp Rabbits de Greenville || ECHL ||62 ||14 ||23 || 37 || 57 || 8 || 2 || 2 || 4 || 10

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1988
Naissance à Sydney (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Cardiff Devils
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Swamp Rabbits de Greenville